Ez a lap Egyiptom kormányfőinek időrendi listáját tartalmazza. Iszmáíl khedive, a formálisan Oszmán Birodalom tartományát képező Egyiptom alkirálya 1878 augusztusában, külföldi nyomásra döntött európai stílusú kormány létrehozásáról. Az ország első miniszterelnöke az anatóliai örmény származású Núbár Pasa lett.

Lista

Kapcsolódó szócikkek 
Egyiptom miniszterelnöke
Egyiptom elnökeinek listája

Források

 
Kormányfők listái